La Entrada kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 La Entrada (ort i Dominikanska republiken), María Trinidad Sánchez,

Honduras 

 La Entrada (ort i Honduras), Departamento de Copán,